Исамудин Раджабович Раджабов (26 июня 1974 года, Махачкала — 25 июня 2016 года, Махачкала) — дагестанский российский танцор, балетмейстер. Заслуженный артист Дагестана (2001). Народный артист Дагестана (2013).

Биография 
Родился в Махачкале. С детства любил танцевать. Участник ансамбля «Лезгинка». Народный артист Дагестана.

Смерть 
Исамудин Раджабов был убит в ночь с 25 на 26 июня 2016 года 18-летним жителем села Сергокала за отказ подвезти. Парень в состоянии сильного наркотического опьянения нанес артисту 27 проникающих ножевых ранений. Народный артист Дагестана Исамудин Раджабов похоронен в Махачкале.

Примечания

Ссылки 
 Ушел из жизни заслуженный артист республики Исамудин Раджабов

Народные артисты Дагестана
Убитые в России